Шамкір — шаховий супертурнір, який проводиться з 2014 року в місті Шамкір, меморіал Вугара Гашимова (1986—2014).

Переможці турніру

Сумарна таблиця виступів за 2014—2019рр.

Шамкір 2014 

Меморіал Гашимова 2014 проходив у Центрі Гейдара Алієва в місті Шамкір від 16  до 30 квітня 2014. Він складався з двох турнірів. У турнірі А брали участь: Магнус Карлсен, Хікару Накамура, Сергій Карякін, Фабіано Каруана,  Шахріяр Мамед'яров і Теймур Раджабов. Це був турнір з одним із найвищих середніх рейтингів за всю історію 2780 — 22 категорія.

Турнір А проходив у два кола, де кожен гравець грав послідовно проти всіх інших обома кольорами, тоді як турнір Б проходив лише в одне коло.

Сумарний призовий фонд для турніру А становив€100,000, тоді як для турніру Б — €30,000.

На початку турніру Магнус Карлсен програв дві партії підрядале виграв турнір після перемоги в останньому турі над Фабіано Каруаною, який фінішував другим.

В турнірі Б переможцем став Павло Ельянов, який у трьох останніх партіях виграв дві й звів унічию одну.

Переможці

Результати 
 {| class="wikitable" id="84" style="text-align: center;"
|+ id="85" |Група A, кат. XXII (2780)
|- id="89"
! id="90" | м.!! id="92" | Гравець!! id="94" |  Рейтинг!! id="96" | очки!! id="98" | Перемоги
|- id="100"
| id="101" | 1 || align="left" id="103" |  || id="106" | 2881 || id="108" | 6½
|- id="111"
| id="112" | 2 || align="left" id="114" | || id="117" | 2783 || id="119" | 5½
|- id="122"
| id="123" | 3 || align="left" id="125" | || id="128" | 2772 || id="130" | 5 || id="132" | 2
|- id="134"
| id="135" | 4 || align="left" id="137" | || id="140" | 2713 || id="142" | 5 || id="144" | 1
|- id="146"
| id="147" | 5 || align="left" id="149" | || id="152" | 2772 || id="154" | 5 || id="156" | 0
|- id="158"
| id="159" | 6 || align="left" id="161" | || id="164" | 2760 || id="166" | 3

|}
 {| class="wikitable" id="84" style="text-align: center;"
|+ id="172" |Група Б, кат. XVII (2663)
|- id="176"
! id="177" | # !! id="179" | Player !! id="181" |  Rating !! id="183" | Points !! id="185" | Wins !! id="187" | SB
|- id="190"
| id="191" | 1 || align="left" id="193" | || id="196" | 2732 || id="198" | 6
|- id="202"
| id="203" | 2 || align="left" id="205" | || id="208" | 2685 || id="210" | 5½
|- id="214"
| id="215" | 3 || align="left" id="217" | || id="220" | 2722 || id="222" | 5 || id="224" | 3
|- id="227"
| id="228" | 4 || align="left" id="230" | || id="233" | 2734 || id="235" | 5 || id="237" | 2
|- id="240"
| id="241" | 5 || align="left" id="243" | || id="246" | 2716 || id="248" | 4½
|- id="252"
| id="253" | 6 || align="left" id="255" | || id="258" | 2660 || id="260" | 4 || id="262" | 2 || id="264" | 18,00
|- id="266"
| id="267" | 7 || align="left" id="269" | || id="272" | 2621 || id="274" | 4 || id="276" | 2 || id="278" | 16,25
|- id="280"
| id="281" | 8 || align="left" id="283" | || id="286" | 2584 || id="288" | 4 || id="290" | 1
|- id="293"
| id="294" | 9 || align="left" id="296" | || id="299" | 2516 || id="301" | 4 || id="303" | 0
|- id="306"
| id="307" | 10 || align="left" id="309" | || id="312" | 2656 || id="314" | 3

|}

Шамкір 2015 

Другий турнір проходив від 16 до 26 квітня 2015 року.

Уперше троє чемпіонів світу брали участь: теперішній — Магнус Карлсен і двоє колишніх — Вішванатан Ананд і Володимир Крамник. Решта учасників: Фабіано Каруана, Максим Ваш'є-Лаграв, Аніш Гірі, Веслі Со,  Шахріяр Мамед'яров, Майкл Адамс і чемпіон Азербайджану Рауф Мамедов.

Сумарний призовий фонд становив €100,000.

Переможцем став Магнус Карлсен з результатом 7/9 (+5-0=4).

Переможці 
 {| class="wikitable" id="84" style="text-align: center;« margin-left: 4em;» data-source="342" data-cx-weight="108" contenteditable="true"
|+ id="343" | Шамкір
! id="347" width="5%" |м.!! id="349" width="15%" |Рік!! id="351" | Турнір!! id="353" width="15%" |Середній рейтинг!! id="356" | Переможець!! id="358" width="15%" |Rounds|| id="360" |Score
|- id="362"
| id="363" |1 || id="365" | 2015 || id="367" | A || id="369" | 2773 || id="371" | || id="374" | 9 || id="376" | 7

|}

Результати 
 {| class="wikitable" id="84" style="text-align: center;"
|+ id="384" |Група A, кат. XXII (2773)
|- id="388"
! id="389" | м.!! id="391" | Гравець!! id="393" |Рейтинг!! id="395" |Очки!! id="397" |Перемоги
|- id="399"
| id="400" | 1 || align="left" id="402" | || id="405" | 2863 || id="407" | 7 || id="409" | 5
|- id="411"
| id="412" | 2 || align="left" id="414" | || id="417" | 2791 || id="419" | 6 || id="421" | 3
|- id="423"
| id="424" | 3 || align="left" id="426" | || id="429" | 2788 || id="431" | 5 || id="433" | 3
|- id="435"
| id="436" | 4 || align="left" id="438" | || id="441" | 2802 || id="443" | 5 || id="445" | 2
|- id="447"
| id="448" | 5 || align="left" id="450" | || id="453" | 2783 || id="455" | 4 || id="457" | 2
|- id="459"
| id="460" | 6 || align="left" id="462" | || id="465" | 2754 || id="467" | 4 || id="469" | 1
|- id="471"
| id="472" | 3 || align="left" id="474" | || id="477" | 2746 || id="479" | 3.5 || id="481" | 1
|- id="483"
| id="484" | 4 || align="left" id="486" | || id="489" | 2790 || id="491" | 3.5 || id="493" | 0
|- id="495"
| id="496" | 5 || align="left" id="498" | || id="501" | 2762 || id="503" | 3.5 || id="505" | 0
|- id="507"
| id="508" | 6 || align="left" id="510" | || id="513" | 2651 || id="515" | 3.5 || id="517" | 0
|}

Шамкір 2016

Шамкір 2017

Шамкір 2018

Шамкір 2019

Примітки

Посилання 
 

Шахові змагання в Азії
Шахи в Азербайджані